Quatre comtés des États-Unis portent le nom de  comté de San Juan () :
 le comté de San Juan, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de San Juan, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
 le comté de San Juan, situé dans l'État de l'Utah ;
 le comté de San Juan, situé dans l'État de Washington.

Voir aussi